Rakers ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Rakers (1903–1965), deutscher Sprachwissenschaftler 
 Bernhard Rakers (1905–1980), deutscher SS-Hauptscharführer
 Judith Rakers (* 1976), deutsche Journalistin und Fernsehmoderatorin
Lucie Rakers (1905–1993), deutsche Heimatdichterin